Market Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Market Street Historic District (New Jersey), ID-Nr. 75001157
 Market Street Historic District (St. Lawrence County, New York), ID-Nr. 79003171
 Market Street Historic District (Steuben County, New York), ID-Nr. 74001307
 Market Street Historic District (Wayne County, New York), ID-Nr. 72000916